Mielke ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mielke (1895–1933), deutscher Geistlicher
 Alexander Mielke (* 1958), deutscher Mathematiker
 Angelika Mielke-Westerlage (* 1954), deutsche Politikerin, Bürgermeisterin von Meerbusch
 Benjamin Mielke (* 1981), deutscher Bobfahrer
 Bob Mielke (1926–2020), amerikanischer Jazzmusiker
 Bruno Mielke (* 1936), deutscher Offizier der Luftwaffe 
 Eckehard W. Mielke (* 1947), deutscher Physiker
 Edgar Mielke (* 1962), deutscher Sportkommentator
 Erich Mielke (1907–2000), deutscher Politiker (SED), Minister für Staatssicherheit
 Friedrich Mielke (1921–2018), deutscher Kunsthistoriker
 Friedrich Mielke (Baumeister) (1887–1960), deutscher Baumeister
 Georg Johannes Mielke (1856–1910), Lehrer, Chemiker
 Gerd Mielke (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler
 Gerd Willy Mielke (* 1945), deutscher Pädagoge
 Gerhard-Peter Mielke (* 1941), deutscher Politiker (NDPD)
 Günter Mielke (1942–2010), deutscher Leichtathlet

 Jörg Mielke (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler und Verwaltungsbeamter
 Karsten Mielke (* 1977), deutscher Film- und Fernsehschauspieler

 Marcus Mielke (* 1975), deutscher Ruderer
 Nadia Mielke-Offendal (* 1994), dänische Handballspielerin
 Oliver Mielke (* 1965), deutscher Filmproduzent und Regisseur 
 Otto Mielke (1906–1958), deutscher Schriftsteller 
 Paula Mielke (1910–1946), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Ralf Mielke (* 1963), deutscher Flötist
 Rüdiger Mielke (1944–2021), deutscher Fußballspieler
 Robert Mielke (1863–1935), deutscher Volkskundler
 Rosemarie Mielke (* 1949), deutsche Psychologin

 Siegfried Mielke (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler
 Stephan Mielke (* 1969), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Thomas R. P. Mielke (1940–2020), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Miehlke
 Milke